Alexandru Călinescu se poate referi la:
Alexandru Călinescu (critic literar)
Alexandru Călinescu (sculptor)
Puiu Calinescu